Smetáček ist der Familienname folgender Personen:
 Pavel Smetáček (1940–2022), tschechischer Jazzmusiker und Diplomat
 Václav Smetáček (1906–1986), tschechischer Dirigent, Komponist und Oboist